Dayah Tuha (Meureudu), een plaats in Indonesië
Dayah Tuha (Sakti), een plaats in Indonesië
Dayah Tuha (Batee), een plaats in Indonesië
Dayah Tuha (Syamtalira Bayu), een plaats in Indonesië